Мария Алексеевна Носова () — советский работник образования, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 31 декабря 1918 года в селе Красный Яр Змеиногорского уезда Алтайской губернии (ныне — Бородулихинский район Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан).

Окончив в 1935 году Семипалатинский педагогический техникум (ныне Педагогический колледж им. М. О. Ауэзова , город Семей), Мария пришла на работу в школу. Для продолжения своего образования в 1939 году поступила в Ленинградский педагогический институт имени М. Н. Покровского и одновременно работала в средней школе.

В 1941 году возвратилась в Восточно-Казахстанскую область, работала преподавателем русского языка и завучем в средних школах сел Шемонаиха, Таврия, Предгорное, Верх-Уба. В 1949 году заочно окончила Алма-Атинский педагогический институт имени Абая. В течение 15 лет Мария Алексеевна бессменно проработала заведующей учебной частью школы № 11 города Усть-Каменогорска — административного центра Восточно-Казахстанской области Казахской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1968 года за большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся Носовой Марии Алексеевне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (в числе семидесяти лучших педагогов страны).

В этом же году она была делегатом Всесоюзного съезда учителей.

М. А. Носова работала в школе до выхода на пенсию. На заслуженном отдыхе проживала в Усть-Каменогорске.

Умерла в 2002 году.

Заслуги 
 В 1963 году Носовой присвоили почётное звание «Отличника народного просвещения», в 1967 году — звание «Заслуженный учитель Казахской ССР».
 Была награждена медалями.

Библиография 
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін]: энциклопедия — Носова Мария Алексеевна. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2014.
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы. Т. 1. — Алма-Ата: Казахстан, 1969.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Заслуженные учителя Казахской ССР